Аснар III (; умер в 940) — граф Комменжа.

Сын Лупа Аснара, который, как считается, был потомком герцога Гаскони Аснара Санша.

В датированной 915 годом хартии сообщается, что вернувшись из паломничества в Рим Аснар III основал монастырь Пейрисса.

Предполагается, что сыновьями Аснара III были братья:
 Арно I (умер ранее 27 ноября 957) — граф части Комменжа, родоначальник династии графов Каркассона, Разеса, Кузерана и Фуа;
 Роже I (умер ранее 7 апреля 949) — граф Комменжа. Его потомки правили графством до XIV века.

Предполагаемое происхождение домов графов Комменжа и Каркассона:

Ссылки 
 Toulouse — Comminges, Foix // Foundation for Medieval Genealogy

Графы Комменжа
Правители Европы X века